Taana (malediwski: ތާނަ, trl.: thaana) – system pisma używany od początku XVIII w. do zapisu języka malediwskiego na Malediwach. Pisany jest od strony prawej do lewej, podobnie jak alfabet arabski, lecz pomimo wizualnego podobieństwa do alfabetu arabskiego bardzo się od niego różni. Niektóre litery taana oparte są na cyfrach indyjskich i arabskich, przejęto również sposób wokalizacji z pisma arabskiego (znaki diakrytyczne fatha, damma i kasra).

Spółgłoski

Samogłoski

Linki zewnętrzne 
 Pismo thaana na portalu Omniglot 
 Malediwska Wikipedia 

Abdżady
Kultura na Malediwach